Long Branch puede hacer referencia a alguno de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Long Branch, ciudad en el Estado de Nueva Jersey;
Long Branch,  borough en el Estado estadounidense de Pensilvania;
Long Branch, lugar designado en el censo del Estado de Virginia; y
Municipio de Long Branch, ubicacdo en el Estado de Illinois.